Anthes ist der Familienname folgender Personen: 

 Eduard Anthes (1859–1922), Prähistoriker, Denkmalpfleger in Hessen-Darmstadt
 Eva Anthes, Künstlername von Elftraud von Kalckreuth (* 1937), deutsche Schauspielerin und Fernsehansagerin
 Georg Anthes (1863–1922), deutscher Opernsänger
 Günter F. Anthes (1932–2005), deutscher Genealoge
 Holger Anthes (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Johann Heinrich von Anthes († 1733), deutscher Hüttenmann und Waffenfabrikant
 Johann Ludwig Anthes (1790–1849), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Otto Anthes (1867–1954), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Rudolf Anthes (1896–1985), deutscher Ägyptologe
 Stefanie Anthes (* 1986), deutsche Wasserspringerin
 Wilhelm Anthes (1877–1934), hessischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Antes
 Anthès